A 2016-os túraautó-világbajnokság lesz a tizenhatodik túraautó-világbajnoki szezon. Április 3-án vette kezdetét a francia nagydíjjal, és november 25-én, a katari nagydíjjal fejeződött be. Ezalatt a tervezett 24 futam (12 forduló) helyett csak 22 futamot (11 fordulót) rendeztek (a thai versenyhétvégét megvalósulása előtt törölték).

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Eredmények

Világbajnokság állása

Pontozási rendszer 
Időmérő

MAC 3

Verseny

Versenyzők 
(Félkövér: pole pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Megjegyzés:
† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.
 ‑ Újonc pilóta
 ‑ Visszatérő pilóta

Gyártók

Független bajnokság (WTCC Trophy)

Független csapat bajnokság

Források

Külső hivatkozások 

Túraautó
2016 a túraautó-világbajnokságban
Túraautó-világbajnokság